Vibranssches Haus steht für:
 Steinstraße 3, ein denkmalgeschütztes Bauwerk in Braunschweig
 ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in Calvörde, siehe Liste der Kulturdenkmale in Calvörde